Manville (Nova Jersey), població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Manville (Wyoming), població dels Estats Units a l'estat de Wyoming.